Сэр Энтони Дин (; 1638—1721) — английский кораблестроитель последней четверти XVII века и член английского парламента.

Биография 

В 1673 году он, как олдермен Гарвича, финансировал строительство новой тюрьмы и городской ратуши. Дин кроме того, был олдерменом Лондонского сити. Он и его патрон Сэмюэль Пепис были членами парламента от Гарвича в третьем парламенте Карла II (который действовал с 6 марта 1678 года и являлся частью Королевского Парламента).

Главной литературной работой мастера, заложившей многие основы судостроения как науки, была «Доктрина Морской Архитектуры» (1670).

В 1666 году корабельный мастер Энтони Дин впервые рассчитал будущую осадку линейного корабля  и приказал прорезать корабельные порты ещё на стапеле. Через 20 лет под его руководством в английском флоте эта практика стала уже постоянной.

Дин был наставником Петра Великого во время пребывания и учёбы последнего в Дептфорде.

Был два раза женат, от первого брака имел четырёх сыновей, от второго — сына и дочь.

Корабли, построенные Энтони Дином 
 HMS Rupert (26. 1. 1666), 66 пушек
 HMS Resolution (6. 12. 1667), 70 пушек
 HMS James Royal (1671), 100 пушек
 HMS Greyhound (1672), 16 пушек
 HMS Charles Royal (1673), 100 пушек
 HMS Sodalis or Suadades (1673), 16 пушек
 HMS Harwich (1674), 70 пушек
 HMS James Royal (1675), 100 пушек
 HMS Sapphire (1675), 32 пушки
 HMS Lark (1675), 18 пушек
 HMS James' Galley (1676), 30 пушек
 и др.

См. также 
 Петт, Финиас (старший)

Примечания 

Кораблестроители Англии